Наде́жда Миха́йловна Кули́к (; 1914 год, село Соколовка, Романко-Болковская волость, Ананьевский уезд, Херсонская губерния — 1964 год, Первомайск, Николаевская область. УССР) — колхозница, звеньевая семеноводческого совхоза имени 25 лет Октября Министерства совхозов СССР, Одесская область. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в 1914 году в крестьянской семье в селе Соколовка Ананьевского уезда Херсонской губернии (сегодня — Первомайский район Николаевской области). В 1930 году начала свою трудовую деятельность в семеноводческом колхозе имени 25 лет Октября Первомайского района. В 1944 году назначена звеньевой.

В 1947 году звено Антонины Коваль, соревнуясь со звеном Ольги Татаровой, собрало в среднем 31,9 центнеров зерновых с каждого гектара с участка площадью 22 гектара. За эти выдающиеся трудовые достижения была удостоена звания Героя Социалистического Труда.

В 1954 году вступила в КПСС. Избиралась депутатом Первомайского районного совета народных депутатов.

Скончалась 29 марта 1964 года в городе Первомайск Николаевской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1948 года
 Орден Ленина
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Источники 
 Газета «Прибузький комунар», 8.02.1948
 Газета «Прибузький комунар», 31.03.1964